John Wray peut désigner :
 John Wray (1887-1940), acteur américain.
 John Griffith Wray (1881-1929), réalisateur américain.
 John Wray (1971-), écrivain américain.